Pionierka – stopień harcerski
 Pionierka – but turystyczny
 Pionierka –  technika harcerska